1861 год в истории железнодорожного транспорта

События 
 На территории Пакистана построена первая железнодорожная линия Карачи — Котри.
 Построена линия Шахтная — Аксай, первая линия будущей Северо-Кавказской железной дороги.
 В Москве открыт второй железнодорожный Нижегородский вокзал.
 11 апреля открыт для движения участок Ковно — Прусская граница Петербурго-Варшавской железной дороги.

Персоны

Примечания